Nommé selon le compositeur français Louis Théodore Gouvy, l'Espace Théodore Gouvy, communément appelé « Le Gouvy », est une salle de spectacle inaugurée en . Elle se situe dans la commune mosellane de Freyming-Merlebach, au cœur du Bassin houiller lorrain, à quelques kilomètres de l'Allemagne.

La gestion de la salle de spectacle est assurée par l'association OCC Gouvy. Les objectifs de cette association sont de proposer une programmation culturelle et de permettre la formation des artistes locaux.

Le bâtiment 
L'Espace Théodore Gouvy se situe au 1 Place des Alliés à Freyming-Merlebach. La salle de spectacle a une capacité de  assises en gradin et au balcon.

La billetterie située dans le hall d'accueil est ouverte les mardis et jeudis de 10h à 12h et de 13h à 16h30 / les mercredis et vendredis de 10h à 12h.

Le bâtiment a été conçu par l'agence d'architecture française Dominique Coulon & associés.

Organisation 
L'Espace Théodore Gouvy est une salle de spectacle privée. Elle est gérée par l'association de droit local alsacien-mosellan « Office Culturel Communautaire Gouvy » créée le  et inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de Saint-Avold, conformément à la loi du .

Financement 
La Communauté de communes de Freyming-Merlebach est le principal investisseur de la salle. Elle verse des subventions pour assurer le fonctionnement et la gestion de la salle de spectacle par l'association OCC Gouvy et le personnel de la salle de spectacle.

Direction 
 Gilles Rohm, Directeur Général des Services de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach, est Directeur de l'Espace Théodore Gouvy.
 Isabelle Lorek, Directrice-Adjointe, cumule les fonctions d'administratrice et programmatrice de spectacle.

Programmation 2017-2018 
 Ouverture de saison Les Garçons Trottoirs (Musique) le 09/09/2017
 Popeck (Humour) le 15/09/2017
 Five (Danse) le 23/09/2017
 Bohemian Dust le 30/09/2017
 Intimement Barbara (Musique) le 06/10/2017
 Janice Harrington & the Gentlemen of Distinction (Musique) le 11/10/2017
 Murray Head (Musique) le 14/10/2017
 À droite à gauche (Théâtre) le 09/11/2017
 Fellag (Humour) le 10/11/2017
 Jean-Marie Bigard (Humour) le 18/11/2017
 Norman Jackson (Musique) le 24/11/2017
 Richard Bohringer (Théâtre) le 01/12/2017
 Laura Laune (Humour) le 09/12/2017
 Le Fusible avec Stéphane Plaza (Théâtre) le 16/01/2018
 Nina Attal (Musique) le 19/01/2018
 Théâtre en Platt (Théâtre) le 21/01/2018
 Amelle Chahbi (Humour) le 27/01/2018
 Electro Deluxe le 03/02/2018
 Les Insolents (Humour) le 08/02/2018
 Acting avec Kad Merad (Théâtre) le 17/02/2018
 Ana Popovic (Musique) le 22/02/2018
 Fabergosse (Jeune public) le 12 et 14/03/2018
 Les Baladins du Warndt (Théâtre) le 17/03/2018
 Wishbone Ash (Musique) le 23/03/2018
 Yvan Le Bolloc'h (Humour) le 29/03/2019
 Pépita Gréus (Musique) le 07/04/2018
 Le mariage nuit gravement à la santé... Et le divorce aussi ! (Théâtre) le 20/04/2018
 Tchéky Karyo (Musique) le 18/05/2018

Programmation 2018-2019 
 Ouverture de saison : The Queen French World Tour & La Fanfare Couche Tard  le 14/09/2018
 Claudio Favari, Hommage à Charles Aznavour (Musique) le 22/09/2018
 Les Glandeurs Natures (Humour) le 29/09/2018
 Lorraine Jazz Big Band & Samson Schmitt (Musique) le 06/10/2018
 C'est pas du tout ce que tu crois avec Norbert Tarayre (Théâtre) le 13/10/2018
 Smaïn : Je reviens me chercher (Humour) le 16/10/2018
 Gliz & Wille and The Bandits (Musique) le 19/10/2018
 Pigalle (groupe) + Komanski (Musique) le 27/10/2018
 Escape Game avec M.E.C Mission d'Escorte Cosmique (Musique) le 03/11/2018
 Ahmed Sylla : Différent (Humour) le 07/11/2018
 Sur la route de Madison avec Clémentine Célarié (Théâtre) le 09/11/2018
 Triggerfinger avec Teacup Monster (Musique) le 18/11/2018
 Triophone + Grégory Ott Trio (Musique) le 23/11/2018
 Face à face avec Martin Lamotte et Véronique Genest (Théâtre) le 28/11/2018
 Élodie Poux : Le Syndrome du Playmobil (Humour) le 30/11/2018
 Blond and Blond and Blond : Hommaj à la chonson française (Musique) le 06/12/2018
 La Soupière (Théâtre) le 08/12/2018
 Tatie Jambon avec Marianne James le 12/12/2018
 Les Weeper Circus "n'importe nawak" (Jeune public) le 15/12/2018
 Opus 57 : du rififi à Crugnolstein (Théâtre) le 16/12/2018
 Glenn Miller Memorial Orchestra : le meilleur des années Swing (Musique) le 20/01/2019
 Aliel + Reunion (Musique) le 25/01/2019
 Théâtre en Platt : Andenke us Portofino ! (Théâtre) le 27/01/2019
 Kevin Razy (Humour) le 03/02/2019
 Duels à Davidéjonatown avec Artus (Théâtre) le 08/02/2019
 Accoustic Affinités (Musique) le 22/02/2019
 Frank Truong (Mentalisme) le 26/02/2019
 Chris Slade Timeline ACDC (Musique) le 02/03/2019
 Couple ouvert à deux battants (Théâtre) le 09/03/2019
 Vérino (Humour) le 15/03/2019
 No One Is Innocent + Jewly (Musique) le 23/03/2019
 Dîner de famille (Théâtre) le 30/03/2019
 Akim Omiri (Humour) le 06/04/2019
 Rosedale + Geno Washington and the Ram Jam Band (Musique) le 27/04/2019
 Fary : Hexagone (Humour) le 03/05/2019
 Leeway + Les Chapeaux Noirs (Musique) le 18/05/2019
 Orchestre National de Metz (Musique) le 24/05/2019
 Tiphaine Wary - Aelle (Musique) le 08/06/2019

Notes et références

Articles connexes 
 Freyming-Merlebach
 Liste de salles de spectacle en France

Liens externes 
  ;

Freyming-Merlebach
Salle de spectacle dans le Grand Est